Ива́н Бакла́нов:
 Бакланов, Иван Александрович (род. 1995) — российский футболист.
 Бакланов, Иван Фёдорович (1915—1979) — Герой Социалистического Труда.